Adina Popescu se poate referi la una din următoarele:

 Adina Popescu (n. 1947), actriță română
 Adina Popescu (n. 1981), regizoare de film română